Вега, Ве́га (від араб. النسر الواقع‎ — «шуліка, що падає») (α Ліри) — найяскравіша зоря в сузір'ї Ліри, п'ята за яскравістю зоря нічного неба, друга після Арктура.
 Вега (космічний апарат), Вега (назва від назв «Венера» та «Галлей») — радянські автоматичні міжпланетні станції, призначені для вивчення Венери і комети Галлея.
 Сан-Хусто-де-ла-Вега (ісп. San Justo de la Vega) — муніципалітет в Іспанії.
 VEGA (ракета-носій) (Вега (ракета-носій)) — проект «Вега» розроблявся з початку 1990-х ASI, на заміну ракети-носія «Скаут» виробництва НАСА.
 Вега — острів біля узбережжя Антарктиди (точніше — Антарктичного півострова).

Див. також 
 Лопе де Вега (значення)